Il detentore del titolo era Henri Cochet ma ha perso nei quarti di finale contro Wilmer Allison.

Bill Tilden ha battuto in finale Wilmer Allison 6-3 9-7 6-4.

Teste di serie
  Henri Cochet (quarti di finale)
  Bill Tilden (campione)
  Jean Borotra (semifinali)
  John Doeg (semifinali)
  George Lott (quarti di finale)
  Bunny Austin (quarto turno)
  Uberto De Morpurgo (terzo turno)
  Edgar Moon (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1930